Владимир Иванович О́сенев (, Москва — 1 апреля 1977, там же) — советский российский актёр. Народный артист РСФСР (1969).

Биография 
Родился 8 (21 сентября) 1908 года в Москве. В 1928 году окончил московский промышленно-экономический техникум имени Г. В. Плеханова и Музыкальную школу имени С. И. Танеева. Занимался в театральной студии совторгслужащих.

С 1930 года (со времени основания) и по 1933 год работал в Свердловском ТЮЗе.

В 1933 году поступил на второй курс школы при Театре имени Е. Б. Вахтангова. С 1937 года работал в этом театре.

Запомнился зрителю как актёр яркой характерности, а также блистательный исполнитель водевильных и комедийных ролей.
Снимался в кино нечасто, однако сыграл ряд запомнившихся ролей, в основном эпизодических.

Скончался 1 апреля 1977 года в Москве на 69-м году жизни. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (23 уч.).

Семья 
 брат — художник Николай Иванович Осенев (1909—1983), заслуженный деятель искусств РСФСР.
 жена — актриса театра им. Е. Б. Вахтангова Галина Коновалова (1916—2014).
 дочь — Елена (род. 1940).

Роли в театре 

  — «Интервенция» Л. И. Славина — Солдат
  — «Много шума из ничего» Шекспира — Вестник
  — «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина — Виталий
  — «Соломенная шляпка» Э. Лабиша — Фадинар
  — «Дон Кихот» по Сервантесу — Герцог
 «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Эгмонт
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Линьер
  — «Олеко Дундич» А. Г. Ржешевского и М. А. Каца — распорядитель бала
  — «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве — Флоридор
  — «Отверженные» по В. Гюго— Тенардье
  — «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина — дон Карлос
  — «Дамы и гусары» А. Фредро — Ротмистр
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Михаил Андреевич Афремов
  — «Миллионерша» Дж. Б. Шоу — Сагамор
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Голутвин
  — «Мещанин во дворянстве» Мольера — Дорант
  — «Антоний и Клеопатра» Шекспира — Лепид
  — «Господа Глембаи» М. Крлежи — Фабриций Глембай
  — «Ричард III» Шекспира — Лорд Стэнли

Фильмография 
  — Адмирал Ушаков — горожанин (нет в титрах)
  — Много шума из ничего (фильм-спектакль) — Борахио, слуга дон Жуана
  — Вызываем огонь на себя — переводчик
  — Сердце матери — министр образования (нет в титрах)
  — Человек без паспорта — Фёдор Спиридонович Катько, агент иностранной разведки
  — Майор Вихрь — полковник-инженер Краух
  — Седьмой спутник — Приклонский
  — Братья Карамазовы — судья
  — Щит и меч (фильм 3 и 4) — Гитлер
  — Бег — Тихий, белый контрразведчик
  — Пятьдесят на пятьдесят — Понс — Реджинальд Роуз, глава английской разведывательной миссии в Западном Берлине
  — Товарищ генерал — генерал фон Лейнц
  — Свет в конце тоннеля — Павел Симонович Насонов
  — Родины солдат — генерал фон Раубен
  — Агония — Борис Владимирович Штюрмер, гофмейстер  — Бриллианты для диктатуры пролетариата — Стопанский  — Ключи от рая — Павел Симонович Насонов  — На золотом дне — Белоносов Телеспектакли 

 1934 — Пышка — немецкий солдат (нет в титрах) 1946 — Глинка — распорядитель бала (нет в титрах) 1960 — Сердца должны гореть — Лещ 1964 — Соучастие в убийстве — Беттери 1965 — Под каштанами Праги — Ян Грубек 1967 — Первый курьер (СССР, Болгария) — жандармский генерал 1969 — Сюжет для небольшого рассказа — Курбатов 1971 — Тысяча душ — нет в титрах 1971 — На всякого мудреца довольно простоты — Голутвин 1972 — Земля, до востребования — агент криминальной полиции 1972 — Западня
 1974 — Миллионерша — Юлиус Сагамор, адвокат 1975 — Родины солдат — генерал фон Раубен 1976 — Дамы и гусары — Ротмистр 1977 — Человек с ружьём — Константин Сергеевич, генерал 1977 — На золотом дне — Белоносов 1977 — Мещанин во дворянстве — Дориант Озвучивание мультфильмов 
  — Винни-Пух — читает текст  — Винни-Пух идёт в гости — читает текст  — Винни-Пух и день забот — читает текст  — Всё наоборот — Крокодил  — О том, как гном покинул дом — читает текст  — Чудеса в решете

 Озвучивание 
 Бурвиль в фильме Андре Кайата «Призрачное счастье» (1958).
 Доктор Конрад'', полковой врач, майор, начальник госпиталя в фильме «Альба Регия» (1961) (роль исполняет Имре Радаи).

Признание 
 Медаль «За трудовую доблесть» (16 декабря 1946)
 Заслуженный артист РСФСР (1956)
 Народный артист РСФСР (1969)

Примечания

Ссылки 
 Авторский сайт Алексея Тремасова. Осенев Владимир Иванович 
 Осенев Владимир Иванович на сайте animator.ru 
 

Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Похороненные на Ваганьковском кладбище